Шигаево — название населённых пунктов в России:
 Шигаево — село в Белорецком районе Башкортостана.
 Шигаево — село в Кабанском районе Бурятии.
 Шигаево — село в Ковылкинском районе Мордовии. 
 Шигаево — деревня в Вознесенском районе Нижегородской области.
 Шигаево — село в Сузунском районе Новосибирской области.
 Шигаево — деревня в Шалинском районе Свердловской области.
 Шигаево — село в Апастовском районе Татарстана.
 Шигаево — село в Сармановском районе Татарстана.
 Шигаево — деревня в Сосновском районе Челябинской области.